Heinrich Beecke ist hießen

 Heinrich Anton Beecke (1773–1843), Landrat, später Kreisrat in Wimpfen, Großherzogtum Hessen
 Henri Beecke (1877–1954), elsässischer Maler und Grafiker in eingedeutschter Form